Quattro unità della Koninklijke Marine hanno portato il nome dell'ammiraglio olandese Tjerk Hiddes de Vries (Sexbierum, 6 agosto 1622 – Flessinga, 6 agosto 1666):

 Hr. Ms. Tjerk Hiddes (1939) – cacciatorpediniere della classe Gerard Callenburgh, varato nel 1939 ma mai completato e autoaffondato nel 1940 durante l'invasione tedesca dei Paesi Bassi
 Hr. Ms. Tjerk Hiddes (G16) – cacciatorpediniere della classe N, varato nel 1941 e ceduto all'Indonesia nel 1951
 Hr. Ms. Tjerk Hiddes (F804) – fregata della classe Van Speijk, varata nel 1965 e venduta all'Indonesia nel 1986
 Hr. Ms. Tjerk Hiddes (F830) – fregata della classe Karel Doorman, varata nel 1994 e venduta al Cile nel 2006